Шаваньяк — коммуна во Франции, в департаменте Дордонь
 Шаваньяк — коммуна во Франции, в департаменте Канталь